Vällingträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vällingträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (51,4 ha)
Vällingträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (1,92 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn